Vladímir Morózov puede referirse a las siguientes personas:

Vladímir Morózov (nadador) (1992-), nadador ruso;
Vladímir Morózov (patinador) (1992-), patinador ruso;
Vladímir Morózov (piragüista, 1940) (1940-), piragüista soviético; o
Vladímir Morózov (piragüista, 1952) (1952-), piragüista soviético.